Бечварж:

 Бечварж, Антонин — чехословацкий астроном.
 Бечварж — крупный ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны.